Le terme de Magick désigne un système magique utilisé par Aleister Crowley. Dans son sens le plus large, il peut s'agir de tout acte réalisé de façon intentionnelle dans le but d'obtenir un changement. L'ajout du « k » en fin de mot fut popularisé durant la première moitié du  par Crowley lorsqu'il en fit la pièce centrale de son système mystique, dénommé Thelema.

Voir aussi 
 Sexe magick

Occultisme